Алфабет се може односити на:

 Алфабет, група знакова
 Алфабет (информатика)
 Алфабет (компанија)